

Patronyme 

 Adalbert-Gautier Hamman est un théologien et patrologue français.
 Édouard Jean Conrad Hamman (1819-1888) est un peintre belge.
 Jean Hamman est un peintre et cinéaste français.

Homonymie de patronyme